These Days (album Bon Jovi)
 These Days (utwór Jacksona Browne’a) – często interpretowana piosenka napisana przez Jackson Browne’a
 These Days (singel Rudimental) – singel Rudimental, Jess Glynne, Macklemore’a i Dan Caplen